Innes ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mitchell-Innes (1864–1950), britischer Diplomat, Wirtschaftswissenschaftler und Autor
 Brian Innes († 2014), britischer Jazzmusiker, Verleger und Autor
 Chris Innes (* 1976), schottischer Fußballspieler
 Cosmo Innes (1798–1874), schottischer Anwalt und Historiker
 Craig Innes (* 1969), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Don Innes, englischer Squashspieler
 Donny Innes (1917–2012), schottischer Rugby-Union-Spieler
 George Innes (* 1938), britischer Schauspieler
 Guy Innes-Ker, 10. Duke of Roxburghe (1954–2019), britischer Adliger
 Hammond Innes (1913–1998), englischer Schriftsteller
 James Innes-Ker, 7. Duke of Roxburghe (1839–1892), britischer Adliger
 Jocasta Innes († 2013), britische Schriftstellerin
 John William Brodie-Innes (1848–1923), englischer Okkultist
 Laura Innes (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin
 Mary Innes-Ker, Duchess of Roxburghe († 2014), britische Peeress
 Matthew Innes, britischer Mittelalterhistoriker
 Michael Innes (1906–1994), britischer Schriftsteller
 Neil Innes (1944–2019), englischer Musiker
 Robert Innes (1861–1933), schottisch-südafrikanischer Astronom
 Robert Innes (Bischof) (* 1959), seit 2014 anglikanischer Bischof von Gibraltar in Europa
 Stewart Innes (* 1991), britischer Ruderer
 Timothy Innes (* 1993), britischer Schauspieler

Innes ist der Vorname folgender Person:

 Innes Sibun (* 1968), britischer Bluesgitarrist

Innes als astronomische Bezeichnung:
 Innes (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond 
 (1658) Innes, ein Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach dem Astronom Robert Innes

Siehe auch:
 George Innes & Co., ehemaliger australischer Hersteller von Fahrrädern und Automobilen
 American Motors Export Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Innes
 John Innes Centre (JIC), Institut im englischen Norwich für molekulare Pflanzenforschung und Mikrobiologie
 Mount Innes-Taylor, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Inness
 Innis